Вокза́льный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Астрахани:
 1-й Вокзальный переулок;
 Вокзальный переулок.
В Казани:
Вокзальный переулок — ныне не существующий переулок в Ново-Татарской слободе.
 Вокзальный переулок — улица в Москве.
 Вокзальный переулок — улица в Таганроге.
 В Томске: 
 Вокзальный переулок — переулок, поглащённый 16 февраля 1972 года новообразованной улицей 79-й Гвардейской дивизии;
 1-й Вокзальный переулок -- прежнее (до 8 марта 1938 года) название Путевого переулка;
 2-й Вокзальный переулок -- прежнее (до 8 марта 1938 года) название Дорожного переулка;
 3-й Вокзальный переулок -- прежнее (до 8 марта 1938 года) название Паровозного переулка.
 В Ярославле:
 1-й Вокзальный переулок;
 2-й Вокзальный переулок;
 3-й Вокзальный переулок;
 4-й Вокзальный переулок.

Украина 
 Вокзальный переулок — улица в Симферополе.
 Вокзальный переулок — улица в Хмельницком.
 Вокзальный переулок — улица в Чернигове.

См. также 
 Вокзальная площадь;
 Вокзальная улица;
 Вокзальный проезд.

Примечания